Tubilla del Lago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tubilla del Lago (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Tubilla del Lago (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar